Zazie dans le métro, roman de 1959 de Raymond Queneau.
 Zazie dans le métro, film de 1960 de Louis Malle tiré du roman de Queneau.
 Zazie dans le métro, bande dessinée française de 2008 de Clément Oubrerie tirée du roman de Queneau.

Voir aussi